Змагання зі сноубордингу в дисципліні біг-ейр серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 14 лютого (кваліфікація) і 15 лютого (фінал) 2022 року на трампліні «Біг-ейр Шоген» у Пекіні.

Чинною олімпійською чемпіонкою була Анна Гассер. Також кваліфікувалися володарка срібної медалі Ігор-2018 Джеймі Андерсон, яка є дворазовою олімпійською чемпіонкою в стоупстайлі, і бронзова медалістка Ігор-2018 Зої Садовскі-Синнотт. Гассер очолювала залік Кубка світу 2021–2022 після двох змагань з біг-ейру, що відбулися перед Олімпіадою. В обох змаганнях вона посіла 2-ге місце. 2-ге та 3-тє місця в загальному заліку посідали, відповідно, Рейра Івабуті і Кокомо Мурасе. Лорі Блуен виграла Чемпіонат світу 2021 року, а Садовскі-Синнотт і Міябі Оніцука здобули, відповідно, срібну та бронзову нагороди. Андерсон перемогла на зимових Всесвітніх екстремальних іграх 2019, випередивши Оніцуку і Садовскі-Синнотт.

Кваліфікація

Результати

Кваліфікація 
Спортсменки, що посіли перші 12 місць, потрапили до фіналу.

Фінал

Примітки